Ге́рцог дель Инфанта́до () — испанский дворянский титул, пожалованный 22 июля 1475 года католическими королями Диего Уртадо де Мендоса, 2-му маркизу де Сантильяна из знатной семьи де Мендоса. В 1520 году герцоги дель Инфантадо получили права грандов 1-го класса. В тот же день 22 июля 1475 года для наследников герцогского титула был создан титул граф Сальданья.

История 

Семья Мендоса, происходящая из деревни  в провинции Алава, считается одной из важнейших и влиятельнейших в истории Испании. Первым известным представителем семьи считается Иньиго Лопес, первый сеньор Бискайи в XI веке. Его сын Лопе Иньигес первым принял фамилию Мендоса. Внук последнего, Иньиго Лопес де Мендоса отличился в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Его потомку, тоже Иньиго Лопесу (1398, Каррион-де-лос-Кондес — 1458, Гвадалахара), за успешное участие в битве при Ольмедо король Хуан II Кастильский даровал титулы маркиза де Сантильяна и графа дель Реаль де Мансанарес. В 1435 году он начал постройку замка в Мансанарес-эль-Реаль. Так же Иньиго Лопес известен как один из крупнейших кастильских поэтов своего времени.

Сын и наследник последнего в 1475 году получил титул герцога дель Инфантадо и в этом же году начал постройку роскошного  в Гвадалахаре. Его родной брат, кардинал Мендоса, в 1482 г. возглавил испанскую церковь. В 1520 году Карлос I включил герцогов дель Инфантадо в число первых 25 грандов объединённой Испании.

Ана де Мендоса выдала свою дочь замуж за второго сына герцога Лерма. Ане, в качестве герцога дель Инфантадо, наследовал её внук, умерший без наследника, что привело к началу длившейся несколько поколений династической тяжбы.

Имущество 

Дом дель Инфантадо в ходе своей истории претерпел различные изменения, включая объединение и разделение с родом герцогов Осуна. Наиболее исторически значимая собственность Инфантадо включает:
 дворец Инфантадо в Гвадалахаре;
 дом в Ласкано;
 дворец Баррена в деревне Ордисиа в эррерианском стиле;
 Замок в Мансанарес-эль-Реаль;
 замок де ла Монклова в Севилье.

В Мадриде главная резиденция находилась сначала на , затем на улице дона Педро I. Архив Инфантадо находится в . Когда в 1932 году производилась перепись сельскохозяйственных угодий грандов, дом Инфантадо ещё владел 17,171 гектарами земли.

До революции герцоги осуществляли юрисдикцию над рядом населённых пунктов (Итеро-дель-Кастильо, Мельгар-де-Фернаменталь, Падилья-де-Абахо, Тобар, Вильясандино).

Список герцогов и герцогинь дель Инфантадо

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Ссылки 
 Поколенная роспись герцогов дель Инфантадо

Герцоги Испании
Дом де Мендоса
История Кантабрии